Zaspy – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta
 Zaspy – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta

Zobacz też 
 Zaspy Małe, Zaspy Wielkie
 zaspa